Arzberg heißen folgende geographischen Objekte:
 Arzberg (Oberfranken), Stadt im Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Arzberg (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Arzberg (Gemeinde Passail), ehemalige Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark
 Arzberg (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im Wartburgkreis

Gemeindeteile:
 Arzberg (Kelheim), Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim, Bayern
 Arzberg (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), Ortsteil von Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Arzberg (Gemeinde Waidhofen), Ortsteil der Stadt Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 Arzberg (Gemeinde Reichraming), Ortsteil von Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Arzberg (Gemeinde Wagrain), Ort bei Wagrain, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Arzberg (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Katastralgemeinde und Ortschaft von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Arzbergsiedlung, Ortsteil von Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Berge:
 Arzberg (Hochschwabgruppe), ca. 1040 m, Vorberg der Ameismauer, historisches Erzbergwerk und Höhle, bei Wildalpen im Salzatal, Steiermark
 Arzberg (Kottes-Purk), ca. 720 m, Hügel in der Gemeinde Kottes-Purk im zentralen Waldviertel, Niederösterreich 
 Arzberg (Steinbach-Hallenberg), 618 m, Berg bei Steinbach-Hallenberg, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Arzberg (Hersbruck), 612 m, bei Hersbruck in der Hersbrucker Schweiz, Fränkische Alb, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Arzberg (Hirschbach), 578 m, bei Eschenfelden, Fränkische Alb, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Arzberg (Rhön), 572 m, Berg in der Rhön bei Geisa-Otzbach, Wartburgkreis, Thüringen
 Arzberg (Monheim), 563 m, bei Weilheim, Fränkische Alb, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Arzberg (Altmühltal), 507 m, bei Beilngries, Fränkische Alb, Altmühltal, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Arzberg (Geras), 487 m, Hügel bei Kottaun, Gemeinde Geras, am Ostrand des Waldviertels, Niederösterreich
 Arzberg (Illschwang), 480 m, bei Angfeld, Fränkische Alb, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Arzberg (Pegnitz), 465 m, bei Pegnitz, Fränkische Schweiz, Landkreis Bayreuth, Bayern

Arzberg, Weiteres:
 Arzberg (Porzellanmarke), oberfränkisches Unternehmen

Siehe auch:
 Arzberger
 Erzberg (Begriffsklärung)